The Grinch (personage), een personage bedacht door Dr. Seuss
 The Grinch (2000), een film over dit personage
 The Grinch (computerspel), een spel gebaseerd op deze film
 Dr. Seuss' The Grinch, kortweg The Grinch, een animatiefilm uit 2018

Zie ook
How the Grinch Stole Christmas! (doorverwijspagina)